Dit artikel beschrijft de prestaties van voetbalclub Aston Villa FC in het seizoen 2015/2016. Dit seizoen werd de club twintigste en laatste in de Premier League. Hierdoor kwam voor de club een einde aan 28 opeenvolgende seizoenen op het hoogste niveau. De club verloor 27 van zijn 38 wedstrijden en behaalde 17 punten.

Spelerskern
Spelers wier rugnummer is doorstreept verlieten de club tijdens het seizoen;

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Aston Villa in het seizoen 2015-2016 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: Intuit QuickBooks (software-ontwikkelaar uit Mountain View, Californië, Verenigde Staten) 
Sportmerk: Macron

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Legenda

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Aston Villa, die in het seizoen 2015/16 onder leiding van trainers Tim Sherwood, Kevin MacDonald, Rémi Garde en Eric Black speeltijd kregen in de Premier League.

Externe links
 Officiële site

2016
Engelse voetbalclub 2015/16